Рослина:
 Бузок угорський (Бузок карпатський) — реліктова рослина родини Маслинових
Природоохоронні території:
 Бузок угорський — ботанічна пам'ятка природи, Львівська область, Сколівський район
 Бузок угорський — ботанічна пам'ятка природи, Закарпатська область, Воловецький район
 Бузок угорський — ботанічна пам'ятка природи (втрачена), Закарпатська область, Перечинський район
 Бузок угорський — ботанічна пам'ятка природи (втрачена), Закарпатська область, Свалявський район

Див. також 
 Бузок (значення)